Con il poliziotto e il salmo (The Cop and the Anthem) si intende:

Un racconto breve scritto nel dicembre del 1904 dallo scrittore statunitense O. Henry. 
Un episodio del film del 1952 La giostra umana Henry's Full House del regista Henry Koster.